Фупин (Баодин) (阜平) — уезд городского округа Баодин провинции Хэбэй (КНР)
 Фупин (Вэйнань) (富平) — уезд городского округа Вэйнань провинции Шэньси (КНР)